

Соборна площа — площа у Бердичеві
 Соборна площа — площа у Білій Церкві
 Соборна площа — площа у Дніпрі.
 Соборна площа — площа у Дружківці.
 Соборна площа — площа у Глухові
 Соборна площа — площа у Житомирі
 Соборна площа — площа у Запоріжжі
 Соборна площа — площа у Лебедині.
 Соборна площа — площа у Львові.
 Соборна площа — площа у Мелітополі
 Соборна площа — площа у Миколаєві.
 Соборна площа — площа у Малині
 Соборна площа — площа в Одесі
 Соборна площа — площа у Полтаві
 Соборна площа — площа у Христинівці.
 Соборна площа — площа у Черкасах
 Соборна площа — площа у Чернівцях
 Соборна площа — площа у Слов'янську

Див. також 
 Соборна вулиця
 Соборний проспект
 Кафедральна площа

Площі